«Яхромская» — строящаяся станция Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии. Будет расположена на границе района Восточное Дегунино и Дмитровского района (САО) под Дмитровским шоссе севернее его пересечения с улицей 800-летия Москвы. Открытие запланировано на 2023 год в составе участка  — . Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

20 июля 2021 года постановлением мэра Москвы вместо предыдущего проектного названия «Улица 800-летия Москвы» утверждено наименование «Яхромская» по расположенной неподалёку Яхромской улице, названной в честь подмосковного города Яхрома.

Расположение 
Станция будет построена вдоль Дмитровского шоссе. Изначально станцию предполагалось строить южнее пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, однако позже, в связи с отменой строительства станции «Дмитровское шоссе», расположение станции изменилось, теперь её планируется построить севернее этого пересечения, между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. Станция будет иметь два подземных вестибюля, выйти из которых можно будет на противоположные стороны как Дмитровского шоссе, так и улицы 800-летия Москвы.

Оформление 

Основными цветами станции станут красный и светло-серый — одна половина станции станет ярко-красной, а другую сделают светло-серой. Одна из путевых стен станции - светло-серая - будет занята историческим панно (160 х 5 м), посвящённым празднованию 800-летия Москвы в 1947 году (станция имеет выходы на одноимённую улицу) и состоящим из 22 трёхслойных алюминиевых панелей с компьютерной графикой. Каждая из этих панелей посвящается тому или иному сюжету из истории Москвы. Панно создано архитекторами Н.И. Шумаковым и А.В. Некрасовым и художником А.И. Рукавишниковым. Потолок вестибюлей покроют белыми квадратами, в которые впишут красные и серые треугольники.

Строительство 
Строительством управляет инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — оператор программы развития московского метро.
 С середины апреля по июнь 2015 года с помощью ТПМК Herrenknecht «Анастасия» велась проходка левого перегонного тоннеля от границы пускового участка до станции «Селигерская».
 В июне щит вышел в котлован камеры съездов и был разобран.
 14 февраля 2016 года началась дальнейшая проходка тоннеля от камеры съездов до станции «Селигерская» с помощью другого ТПМК Herrenknecht — «Валентина».
 С 18 апреля по 3 августа 2016 года велась проходка правого перегонного тоннеля с помощью ТПМК Herrenknecht «Александра».
 В апреле 2017 года началось сооружение монтажной камеры для проходки перегонных тоннелей от границы пускового участка в сторону станций «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».
 5 марта 2018 был объявлен конкурс на строительство станции, тоннелей и притоннельных сооружений.
 18 апреля 2018 года стало известно, что участок до «Лианозова» построит строительная компания АО «Мосметрострой».
 В конце июля 2018 года стало известно, что подрядчик, отвечающий за строительство участка, планирует начать строительство станции зимой 2019 года.
 В июне 2019 года прокладку левого перегонного тоннеля от тупиков за «Селигерской» через «Яхромскую» до «Лианозова» начал тоннелепроходческий комплекс «Клавдия». Она была завершена в июле 2020 года.
 2 сентября 2020 года ТПМК Lovat «Клавдия» приступил к проходке второго перегонного тоннеля от стартовой монтажно-щитовой камеры до котлована станции «Яхромская».
 2 октября 2020 года щит «Клавдия» завершил проходку тоннеля и вышел в котлован станции. После этого щит был проведён по лотку через котлован, и 7 декабря начал проходку правого перегонного тоннеля длиной 1791 м до станции «Лианозово».

Перенос сроков 
Сроки ввода станции в эксплуатацию были утверждены Правительством Москвы 10 мая 2012 года. Однако в 2014 году из-за программы приоритетов и ограниченных финансовых ресурсов ввод участка  — «Дмитровское шоссе» был отложен на период после 2020 года.

В апреле 2016 года был заявлено, что станция будет построена не ранее 2025 года. В октябре 2016 года мэром Москвы Сергеем Собяниным одобрено решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии за станцию «Селигерская» уже в 2019 году. Впоследствии срок открытия неоднократно переносился. В январе 2019 года сроком открытия станции назван 2023 год. В мае 2019 сроком открытия назван 2022 год. 25 мая 2020 года было указано, что участок «Селигерская» — «Физтех» будет построен до конца 2022 года. По состоянию на июль 2021 года, участок вновь планируется сдать в 2023 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Схема развития Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, представленная на открытии станции «Достоевская»
 Перспектива развития Люблинско-Дмитровской линии на сайте metro.molot
 Интерактивная схема линий московского метро и МЦД на сайте stroi.mos.ru

Строящиеся и проектируемые станции Московского метрополитена